

Toponyme 

Une commune en Corse :
 dans le Cap Corse : Olmeta-di-Capocorso
 dans le Nebbio : Olmeta-di-Tuda

Une ancienne pieve de Corse qui comprenait les communes de Poggio-d'Oletta, Oletta, Olmeta-di-Tuda et Barbaggio.

Hydronyme 
 La rivière d'Olmeta est une rivière française du département Haute-Corse de la région Corse et un petit fleuve côtier qui se jette dans la Mer Méditerranée.

Patronyme 

 Lisandru Olmeta (2005-), footballeur français, fils de Pascal ;
 Pascal Olmeta (1961-), footballeur français ;
 René Olmeta (1934-2023), homme politique français.

Patronyme corse